Мариэтта — реки в Ямало-Ненецком АО России:
 Мариэтта (приток Танловы)
 Мариэтта (приток Большой Мариэтты)
 Большая Мариэтта
 Малая Мариэтта См. также 
 Мариетта